Gubernija di Jaroslavl' – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Jaroslavl' – oblast' della Russia